Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook () — студійний альбом 1956 року американської джазової співачки Елли Фіцджеральд, цілком складається з пісень Коула Портера.

Список композицій 

До перевидання альбому 1997 року увійшли три бонусних треки.

Примітки

Література 
 

Альбоми Елли Фіцджеральд
Альбоми Verve Records
Національний реєстр аудіозаписів